Дексипп

 Дексипп — античный философ-неоплатоник IV века.
 Дексипп — афинский историк 2-й половины  III века.